Айварс Силиньш (; 12 октября 1947, Вецумниеки, Латвийская ССР, СССР — 10 апреля 2016) — советский и латвийский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 12 октября 1947 года в небольшом посёлке Вецумниеки Бауского района.

В 1971 году окончил театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (4 школа-студия «театра Дайлес», преподаватель — Петерис Петерсонс). Дипломная работа — роль господина Диафуаруса в пьесе Мольера «Мнимый больной». В спектаклях театра «Дайлес» принимает участие с 1966 года. Первая крупная роль — Янус в пьесе Мати Унта «Что я, мой мир?» (постановка Юриса Стренги).

Был одним из актёров театра Дайлес (прежнее название — Художественный академический театр им. Я.Райниса) в Риге, на сцене которого выступал с 1966 по 2015 год, после чего тяжело заболел.

Айварс Силиньш скончался 10 апреля 2016 года.

Избранные театральные работы 
Театр «Дайлес»

 1973 — «Краткое наставление в любви» Рудольфа Блауманиса — Янис Вильнис
 1975 — «То был не последний день» Миервалдиса Бирзе — Виестурс Пушкарс
 1976 — «Ужас, Янка начал думать …» Паула Путниньша — Иозис Плуриньш
 1976 — «Инцидент» Н. Байера — Филипп Карматти
 1977 — «Близнецы Чёртова кряжа» Эгонса Ливса — Андрей
 1981 — «Иосиф и его братья» Яниса Райниса — Нафталис
 1982 — «Джон Нейланд» Адольфа Алунана — Рейнгард
 1984 — «Рядовые» Алексея Дударева — Дугин
 1987 — «Пляска смерти» Августа Стриндберга — Курт
 1989 — «Венецианский купец» Уильяма Шекспира — Дож Венеции
 1990 — «Геркулес и Авгиевы конюшни» Фридриха Дюрренматта — Авгий
 1991 — «Слуги дьявола» Рутку Тевса и Раймонда Паулса — капитан Салдерн
 1993 — «Любовь под вязами» Юджина О’Нила — шериф
 1993 — «Сага о Йёсте Берлинге» Сельмы Лагерлёф — Мельхиор Синклер
 1999 — «Отелло» Уильяма Шекспира — Людовик
 2003 — «Гамлет» Уильяма Шекспира — священник

Режиссёрские работы 
 1996 — «Гвоздик, Томат и Слива» Александра Чака и Эрика Адамсона
 1997 — «Волшебная лампа Аладдина» Г. Редера
 1998 — «Ярмарка в Спрунгульмуйже» Альберта Кроненберга
 2000 — «Кот в сапогах» Валдиса Румниекса и Андрейса Миглы

Фильмография 

  — Наследники военной дороги / Kara ceļa mantinieki — Янка Жигур
  — Ель во ржи — Эрик
  — Афера Цеплиса / Ceplis — Эдмунд Саусайс
  — Шах королеве бриллиантов — оперативник
  — В клешнях чёрного рака — Карлис
  — Стрелы Робин Гуда
  — В тени меча — жених
  — Отблеск в воде / Atspulgs ūdenī
  — Мужчина в расцвете лет — Мальвиньш
  — Большая новогодняя ночь — Имант Калниньш
  — Долгая дорога в дюнах
  — Факт — эсэсовец
  — Преодоление — Мартин Янович Лацис  — Мираж
  — Краткое наставление в любви — Юрис
  — Рейс 222 — Форрест, госдеповец
  — Мужские портреты
  — Красная капелла
  — Забытый — ''Юрий Петрович, судмедэксперт

Ссылки 
 Айварс Силиньш на официальном сайте Театра Дайлес  

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Персоналии:Театр Дайлес